Folleville kan syfta på:
 Folleville, Eure
 Folleville, Somme